Tinos est une police d’écriture distribuée en mai 2013 sous la licence Apache 2.0 par Google. Elle a été créée par Steve Matteson. Elle est conçue pour remplacer Times New Roman lorsque celle-ci n’est pas disponible.

Liens externes 

 Tinos sur Google Fonts
 Paquet fonts-croscore de Debian

Police d'écriture
Police d'écriture latine